Hatzenberg ist

der Ortsname von

 Hatzenberg (Grattersdorf), Ortsteil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hatzenberg (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hatzenberg (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hatzenberg (Gemeinde Schwarzautal), Ortsteil der Gemeinde Schwarzautal, Bezirk Leibnitz, Steiermark

bezeichnet eine österreichische Adelsfamilie mit dem
 Ernst Freiherr von Hatzenberg, der im Wiener Stadtzentrum ein Palais errichten ließ